

Список Группы Всемирного банка (2020) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов, размером в 0,01 года.

Список Группы Всемирного банка (2019) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году согласно данным Группы Всемирного банка.

Список Всемирной организации здравоохранения (2019) 
Данные по регионам ВОЗ за 2019 год, опубликованы в декабре 2020.

См. также 
 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни

Примечания 

Продолжительность жизни